„Stay the Night” – singel Chicago (1984)
 „Stay the Night” – singel Benjamina Orra (1986)
 „Stay the Night” – singel Alcazar (2009)
 „Stay the Night” – singel Jamesa Blunta (2010)
 „Stay the Night” – singel Zedda (2013)